In 1913/14 werd het derde Westfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Een aantal clubs werd overgeheveld naar de heringevoerde Ruhrcompetitie. 

FC Preußen Münster werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De vijf kampioenen werden over één groep verdeeld en Münster werd vicekampioen achter Duisburger SpV.

Kreisliga

A-Klasse

Groep Noord

Groep Zuid

Finale
 Heen

 Terug

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Westfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1913/14